Полнер — фамилия.

Известные носители:

 Полнер, Иван Иванович (1820—1892) — действительный тайный советник, сенатор Российской империи.
 Полнер, Леонид Семёнович (1926—2001) — учёный-историк, доктор исторических наук (1968), профессор (1969).
 Полнер, Тихон Иванович (1864—1935) — российский журналист, историк, издатель.

Примечания